Osoby o imieniu Reece:
 Reece Gaines − amerykański koszykarz

Osoby o nazwisku Reece:
 Donald Reece − katolicki arcybiskup Kingston
 Jimmy Reece − amerykański kierowca wyścigowy

Miejsca:
 Reece City − miasto w Stanach Zjednoczonych